Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Jakóbiec – polski trębacz
 Juliusz Jakóbiec – polski zootechnik
 Marian Jakóbiec – polski pisarz, literaturoznawca, historyk literatur słowiańskich
 Wiesław Jakóbiec – polski ekonomista